Верне́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південь від Парижа, 135 км на південний схід від Орлеана, 34 км на південний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Верней на сайті французького Національного інституту географії
 Верней на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Верней на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Верней на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Верней на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер